Die 1. Liga 1980/81 war die 47. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 16. August 1980 und endete am 14. Juli 1981.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1980/81 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1980
Fußballsaison 1980/81